Glackemeyer ist der Name von

 Frédérick Glackemeyer (1759–1836), auch: Johann Friedrich Conrad Glackemeyer, deutsch-kanadischer Musiker, Komponist, Musiklehrer und -händler
 Louis Glackemeyer (um 1834–1902), deutscher Bankdirektor, Verbandsfunktionär, Senator und Sachbuchautor
 Louis-Édouard Glackemeyer (1793–1881), kanadischer Notar und Kommunalpolitiker in Quebeck, siehe Louis-Édouard Glackmeyer

Siehe auch:
 Glackmeyer